Hallucinations pharmaceutiques est un film muet de Georges Méliès sorti en 1908.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de films français sortis en 1908
 Filmographie de Georges Méliès

Liens externes 
 

Film français sorti en 1908
Court métrage français
Film réalisé par Georges Méliès
Film muet français
Film français en noir et blanc